Il doppio del San Luis Potosí Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Nicholas Monroe e Simon Stadler erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marin Draganja e Adrián Menéndez Maceiras hanno battuto in finale Marco Chiudinelli e Peter Gojowczyk 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Purav Raja /  Divij Sharan (semifinale)
  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (quarti di finale)

  Marcelo Demoliner /  Franko Škugor (Primo turno)
  Marin Draganja /  Adrian Mendendez-Maceiras (Campioni)

Tabellone

Note 
 

San Luis Potosí Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013